Шати́лов — русская фамилия. Происхождение фамилии от Шатило — подвижный, проворный человек. Шатиловы — дворянский род.

 Известные носители 
 Шатилов, Александр (род. 1987) — израильский гимнаст.
 Шатилов, Борис Николаевич (1891—1972) — полковник лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Шатилов, Василий Митрофанович (1902—1995) — советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Шатилов, Владимир Павлович (1855—1928) — русский генерал от инфантерии, командир корпуса во время 1-й мировой войны.
 Шатилов, Дмитрий Владимирович (1886—1953) — капитан лейб-гвардии Измайловского полка, участник Белого движения.
 
 Шатилов, Иосиф Николаевич (1824—1889) — сельский хозяин и общественный деятель.
 Шатилов, Кирилл Андреевич (около 1748 — до 1793) — капитан российского флота.
 Шатилов, Константин Васильевич (1924—2003) — артист балета, балетмейстер, педагог. Засл. деят. иск-в РСФСР (1985).
 Шатилов, Михаил Бонифатьевич (1882—1937) — общественный и политический деятель.
 
 
 Шатилов, Сергей Савельевич (1901—1972) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант, кандидат экономических наук.
 Шатилов, Тарас Абрамович (1680 — после 1741) — генерал-майор РИА, Нарвский комендант.
Шати́лова:
 Шатилова, Анна Николаевна (род. 1938) — советская телеведущая, диктор, народная артистка России.
 Шатилова, Татьяна Юрьевна (род. 1943) — российская актриса, народная артистка России.

 См. также 
 Шаталов
 Шаталин

 Примечания